Widiten steht für:

 eine Ortschaft in Niger, siehe Winditane
 eine Ortschaft in Russland, siehe Ischewskoje (Kaliningrad)